Lusitanops är ett släkte av snäckor. Lusitanops ingår i familjen Turridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Lusitanops